: 
 Сикона нескольких ёкодзун:
 Ваканохана (I) Кандзи — 45-й ёкодзуна
 Ваканохана (II) Кандзи — 56-й ёкодзуна
 Ваканохана (III) Масару — 66-й ёкодзуна